Alekseï Viktorovitch Badioukov - en russe :  (Aleksej Viktorovič Badûkov) et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1997, il débute avec son club formateur du HK Dinamo Moscou dans la Superliga. Il a remporté la Superliga 2006, la Coupe d'Europe des clubs champions 2007, la Coupe Gagarine 2009 et 2010 avec les Ak Bars Kazan.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Dinamo-Energuia Iekaterinbourg|| Superliga|| 15|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1998-1999|| Krylia Sovetov|| Vyschaïa Liga || 14|| 5|| 1|| 6|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Krylia Sovetov|| Superliga|| 24|| 2|| 2|| 4|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Avangard Omsk|| Superliga|| 35|| 7|| 3|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Avangard Omsk|| Superliga|| 25|| 5|| 1|| 6|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Amour Khabarovsk|| Superliga|| 39|| 6|| 4|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Amour Khabarovsk|| Superliga|| 41|| 11|| 19|| 30|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 51|| 2|| 7|| 9|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 51|| 5|| 9|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 49|| 5|| 17|| 22|| 42|| 13|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 51|| 14|| 14|| 28|| 14|| 14|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2007-2008|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 56|| 14|| 21|| 35|| 26|| 9|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Dinamo Moscou|| KHL|| 27|| 6|| 14|| 20|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan|| KHL|| 20|| 2|| 5|| 7|| 14|| 18|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 50|| 9|| 6|| 15|| 34|| 22|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
|rowspan=2|2010-2011 || HK CSKA Moscou ||KHL|| 48|| 10|| 17|| 27|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan ||KHL|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012 || HK CSKA Moscou ||KHL|| 53|| 6|| 11|| 17|| 24|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || Vitiaz Tchekhov || KHL || 50|| 9|| 12|| 21|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Avangard Omsk || KHL || 18|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 21|| 0|| 1|| 1|| 2|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2

Références 

Naissance en avril 1978
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod